Frankokanadier bezeichnet:

 Frankophone Kanadier, mit verschiedenen Untergruppen
 historisch französische Kanadier, französische Siedler in Nordamerika

Das Adjektiv frankokanadisch bezeichnet:
 eine Angelegenheit, welche die Beziehungen zwischen Frankreich und Kanada betrifft.

Siehe auch:
 Französisch in Kanada